Marguč ist der Familienname folgender Personen:

 Gašper Marguč (* 1990), slowenischer Handballspieler
 Rok Marguč (* 1986), slowenischer Snowboarder